Yadira Lira Navarro (née en 1973), karatéka mexicaine.
 Yadira Orozco (née en 19??-), actrice mexicaine.